Kasztíliai Eleonóra aragóniai királyné (1202–1244), I. Jakab aragóniai király első felesége
Kasztíliai Eleonóra aragóniai királyné (1307–1359), IV. Alfonz aragóniai király második felesége
Kasztíliai Eleonóra aragóniai királyné (1374–1435), I. Ferdinánd aragóniai király felesége